

Населені пункти та їхні частини
 Вежховиська-Перші — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Вежховиська-Перші — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Вежховиська-Перші — частина села Вежховиська в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства

Примітки